Klick oder Click steht für:
 Eingabe via Maustaste, siehe Maus (Computer) #Mausaktionen
 Kennzahl im Bereich des Internet-Marketing, siehe Click-Through-Rate
 Click (Kryptologie), ein wiederholtes Auftreten von identischen Geheimtextzeichen
 Klick (Militär), Entfernungsangabe im Militärjargon
 Klick (Phonetik), Artikulationsart von Konsonanten
 Klick (Sequenzer), Hilfsmittel in der elektronischen Musikproduktion zur akustischen Darstellung von Songtempo und Taktzählzeiten bei Sequenzer-Programmen

in der Populärkultur:
 Klick (Jugendzeitung) der 1980er Jahre
 Klick (Film), US-amerikanische Filmkomödie (2006)
 Klick gemacht, Fernsehfilm aus der Krimireihe Polizeiruf 110 (2009)

Klick ist Familienname von:

 Carsten Klick (* 1968), deutscher Musiker und Fotograf
 Frankie Klick (1907–1982), US-amerikanischer Boxer
 Roland Klick (* 1939), deutscher Regisseur

Click ist der Familienname von:
 Shannan Click (* 1983), US-amerikanisches Model

Siehe auch:
 Klik
 Clique
 CLIC
 Klyk · Glick · Glik · Klicka · Klicki